Robert Bourbonsko-Orleánský, plným jménem Robert Philippe Louis Eugène Ferdinand d'Orleans de Chartres (9. listopadu 1840 Paříž – 5. prosince 1910 Chateau de Saint Firmin, Provence-Alpes-Côte) by francouzský důstojník a člen bourbonského rodu. Bojoval v americké občanské válce na straně Unie a v prusko-francouzské válce na straně Francie. Roku 1886 byl vypovězen z Francie.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzští vévodové
Francouzští válečníci
Bourbon-Orléans
Rytíři Řádu čestné legie
Rytíři Řádu slona
Důstojníci Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara
Rytíři velkokříže Řádu Karla III.
Rytíři velkokříže Řádu věže a meče
Narození v roce 1840
Narození 9. listopadu
Narození v Paříži
Lidé z Paříže
Úmrtí v roce 1910
Úmrtí 5. prosince
Pohřbení v Královské kapli v Dreux
Muži
Vévodové ze Chartres